Mathias – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Mattia
Mathias – township della Contea di Alger, Michigan
Mathias – fumetto di Giancarlo Malagutti